Dinastia que va governar la Taifa d'Almeria.
 Branca de la família tugibita, alguns membres de la qual van formar la dinastia regnant a la taifa d'Almeria.